

Persone 
 Conte Borella – Giovanni Antonio de' Secchi, detto il Conte Borella, condottiero e uomo politico

 Achille Borella – politico e avvocato svizzero
 Alceste Borella – editore e imprenditore italiano
 Alessandro Borella – uomo politico piemontese
 Andrea Borella (1961) – campione olimpico di scherma italiano
 Carlo Borella – architetto vicentino
 Edith Borella – attrice statunitense
 Rocco Borella – pittore italiano

Altro 
 Borella – famiglia nobile lombarda
 Borella – famiglia di costruttori vicentini del XVII secolo
 Borella – frazione di Cesenatico
 Borella – personaggio dell'opera La muta di Portici